Вейк-ан-Зеє 2005 (також «Корус-турнір» ()) — 67-й щорічний міжнародний шаховий турнір, що проходив з 15 по 31 січня 2005 року в нідерландському місті Вейк-ан-Зеє. 14 учасників змагались за круговою системою. Перемогу на турнірі виборов Петер Леко.

Примітки

Джерела 
 Інформація про турнір на сайті 365chess.com
 Інформація про турнір на офіційному сайті

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
2005 у шахах
Січень 2005